Задоя — українське прізвище.

Відомі носії:

 Задоя Анатолій Олександрович (* 1953) — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 Задоя Євген Ігорович (* 1991) — український футболіст, опорний півзахисник.
 Задоя Іван Михайлович (* 1956) — український письменник, літературознавець, філолог, журналіст, новеліст.
 Задоя Микола Кузьмич (* 1938) — український радянський партійний діяч, депутат, заступник голови Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Задоя Світлана Юріївна — викладачка Богуславської школи мистецтв (Київська область), заслужений працівник культури України.

Примітки 

Українські прізвища